O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis.

Equipes Participantes

Jogos

1ª Rodada

Rússia x Sérvia

República Tcheca x Bélgica

Argentina x Reino Unido

Israel x Suécia

Alemanha x Coréia do Sul

Peru x Espanha

Romênia x França

Áustria x Estados Unidos

Quartas-de-Finais

Rússia x República Tcheca

Argentina x Suécia

Alemanha x Espanha

Estados Unidos x França

Semi-Finais

Argentina x Rússia

Espanha x Estados Unidos

Final

Argentina x Espanha

Ligações externas
  Site oficial

Copa Davis de 2008